Albera ima više značenja:
 Albera (Kremona)
 Albera (Mantova)
 Albera (Rovigo)